Турнир в группе B в рамках 61-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Польше.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
 Группа Е чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997

Ссылки 
 hockeyarchives.info/ 

Апрель 1997 года
Спорт в Польше в 1997 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше